Merum ist der Name von

 Merum (Loppersum), ein Weiler in der Gemeinde Loppersum
 Merum (Roermond), ein Ort in der Gemeinde Roermond

Siehe auch:
 Mehrum